Lotman ist der Familienname folgender Personen:

 Herb Lotman († 2014), US-amerikanischer Unternehmer
 Juri Michailowitsch Lotman (1922–1993), russischer Literaturwissenschaftler und Semiotiker
 Paul Lotman (* 1985), US-amerikanischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Lottman
 Lottmann
 Lodtmann